Kaasamatala kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaasamatala (klippa, lat 65,20, long 25,25), Norra Österbotten, Uleåborg, 
 Kaasamatala (klippa, lat 65,12, long 25,14), Norra Österbotten, Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar